

Das Fosters British Matchplay 1982 war ein von der British Darts Organisation (BDO) veranstaltetes Dartsturnier, das in Great Yarmouth, Norfolk (England), zum siebten Mal ausgetragen und vom Fernsehsender ITV übertragen wurde. Im Finale am 1. Oktober 1982 konnte der Engländer Eric Bristow seinen Landsmann Dave Whitcombe mit 2:0 besiegen. Halbfinalisten beim British Matchplay waren die Engländer John Lowe und Cliff Lazarenko.

Preisgeld

Turnierplan 
Am Viertelfinale nahmen neben fünf Engländern auch jeweils ein Nordire, Schotte und Waliser teil.

Weblinks 
 Jacques Nieuwlaat: British Matchplay Men 1982. In: mastercaller.com, abgerufen am 15. Dezember 2021.
 1982 British Matchplay Results. In: dartsdatabase.co.uk, abgerufen am 15. Dezember 2021.

1982
Dartveranstaltung 1982